Sint Ursulaklooster (Amersfoort)
 Ursulaklooster (Haarlem)
 Sint Ursulaklooster (Leiden)
 Sint Ursulaklooster (Purmerend)
 Ursulaklooster (Tilburg)
 Sint Ursulaklooster (Utrecht)
 Sint Ursulaklooster (Warmond)